Грејлинг има више значења:
 Грејлинг (Мичиген)
 Грејлинг (Аљаска)